St-Martin (Saint-Martin) nennt man Kirchengebäude, die dem Patrozinium des heiligen Martin von Tours unterstellt bzw. nach ihm benannt sind. Folgende Kirchen in Frankreich (einschließlich Überseegebiete) zählen dazu:

 St-Martin d’Ableiges, Département Val-d’Oise
 St-Martin d’Aillant-sur-Milleron im Département Loiret
 St-Martin d’Aime im Département Savoie
 St-Martin d’Allas-Bocage im Département Charente-Maritime
 St-Martin d’Amilly im Département Loiret
 St-Martin d’Angers im Département Maine-et-Loire
 St-Martin (Ansouis) im Département Vaucluse
 St-Martin d’Ars-sur-Moselle im Département Moselle
 St-Martin d’Aulnay-la-Rivière im Département Loiret
 St-Martin-du-Sonnailler, Aurons, Département Bouches-du-Rhône
 St-Martin (Auve) im Département Marne
 St-Martin d’Auxy im Département Loiret
 St-Martin (Baillé), Département Ille-et-Vilaine
 St-Martin de Baisieux im Département Nord
 Église protestante Saint-Martin (Barr) im Département Bas-Rhin
 St-Martin de Beaune im Département Loiret
 St-Martin de Bettviller im Département Moselle
 St-Martin de Beuvry-la-Forêt im Département Nord
 St-Martin de Bollène im Département Vaucluse
 St-Martin (Bossus-lés-Rumigny), Département Ardennes
 St-Martin de Bousbecque im Département Nord
 St-Martin (Breux-Jouy), Département Essonne
 St-Martin de Brest, Département Finistère
 St-Martin (Broglie), Département Eure
 Abbaye Saint-Martin du Canigou, Roussillon, Département Département Pyrénées-Orientales
 St-Martin de Caderousse im Département Vaucluse
 Wallfahrtskirche Saint-Martin in Candes-Saint-Martin, Département Indre-et-Loire
 St-Martin de Carvin (Pas-de-Calais) im Département Pas-de-Calais
 St-Martin (Cattenom) im Département Moselle
 St-Martin (Chadenac) im Département Charente-Maritime
 St-Martin (Champeaux)
 St-Martin de Chapaize im Département Saône-et-Loire
 St-Martin de Châtel-Moron im Département Saône-et-Loire
 St-Martin de Chavenon im Département Allier
 St-Martin de Colmar im Département Haut-Rhin, siehe Martinsmünster (Colmar)
 St-Martin (Cormeilles-en-Vexin) im Département Val-d’Oise
 St-Martin d’Erstein im Département Bas-Rhin
 St-Martin d’Étampes im Département Essonne
 St-Martin de Fenollar im Département Pyrénées-Orientales
 St-Martin de Fontaine-Fourches im Département Seine-et-Marne
 St-Martin de Gensac-la-Pallue im Département Charente
 St-Martin de Gondecourt im Département Nord
 St-Martin de Grand Îlet im Überseedépartement Réunion
 St-Martin (Herblay), Département Val-d’Oise
 St-Martin d’Ivry-la-Bataille im Département Eure
 St-Martin (Jouy-en-Josas) im Département Yvelines
 St-Martin de Kintzheim im Département Bas-Rhin
 St-Martin (La Ferté-Gaucher)
 St-Martin (Lados)
 St-Martin de Langres im Département Haute-Marne
 St-Martin (Le Breuil)
 St-Martin (Limoux) im Département Aude
 St-Martin (Longjumeau) im Département Essonne
 St-Martin (Lorgues) im Département Var
 St-Martin (Lurcy-Lévis)
 St-Martin de Mardié im Département Loiret
 Abteikirche Marmoutier im Département Bas-Rhin
 St-Martin de Maxéville im Département Meurthe-et-Moselle
 St-Martin de Metz im Département Moselle
 St-Martin de Montluçon im Département Allier
 St-Martin (Montmorency), Département Val-d’Oise
 St-Martin d’Olivet im Département Loiret
 St-Martin de Patrimonio im Département Haute-Corse
 St-Martin (Pont-à-Mousson) im Département Meurthe-et-Mosell
 St-Martin de Pouillon im Département Landes
 St-Martin de Rustroff im Département Moselle
 St-Martin de Ré im Département Charente-Maritime
 St-Martin de Saint-Dié-des-Vosges im Département Vosges
 St-Martin de Saint-Martin-du-Lac in Saint-Martin-du-Lac im Département Saône-et-Loire
 St-Martin (Saint-Martin-des-Puits) in Saint-Martin-des-Puits im Département Aude
 St-Martin (Saint-Martin-de-Ré) im Département Charente-Maritime
 St-Martin (Serviers-et-Labaume) im Département Gard
 St-Martin de Sotta im Département Haute-Corse
 St-Martin de Tours im Département Indre-et-Loire, ehemalige Abtei und Basilika
 St-Martin (Tremblay) im Département Ille-et-Vilaine
 St-Martin (Triel-sur-Seine) im Département Yvelines
 St-Martin (Valaurie) de Valaurie im Département Drôme
 St-Martin d’Vareilles, Vareilles im Département Saône-et-Loire
 St-Martin de Veules-les-Roses im Département Seine-Maritime
 St-Martin (Vic) im Département Indre
 St-Martin (Villers-en-Arthies)
 St-Martin de Vomécourt-sur-Madon im Département Vosges

mit Namenszusatz:
 St-Martin d’Ainay in Lyon, Basilika
 Saint-Martin-des-Champs (Paris), ehemaliges Kloster im 3. Arrondissement
 St-Martin-du-Sacré-Coeur in Lutterbach im Département Haut-Rhin, Basilika

Siehe auch 
 Martinskirche
 Saint-Martin

!
Frankreich